Анатолий Огурцов:
 Огурцов, Анатолий Павлович (1934—2015) — советский и украинский учёный-металлург, ректор ДГТУ в 1988—2003 годах.
 Огурцов, Анатолий Петрович (род. 1943) — советский и российский государственный деятель в области энергетического машиностроения.